Toribio Rodríguez de Mendoza, een Peruaans strijder voor de onafhankelijkheid van zijn land
Rodríguez de Mendoza (provincie), een provincie van Peru